Красный Борец — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красный Борец — деревня в Чашникском районе Витебской области.

Россия 
 Красный Борец — посёлок в Тихорецком районе Краснодарского края.
 Красный Борец — посёлок в Мценском районе Орловской области.